A delegação do estado de Benue na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões de Benue do Sul, Benue do Nordeste, e Benue do Noroeste, além de dez deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Apa/Aguta, Kwande/Ushongo, Vandeikya/Konshisha, Buruku, Ado/Ogbadigba/Opkokwu, Katsina-Alu/Ukum/Logo, Gboko/Tarka, Makurdi/Guma e Gwer/Gwer-West e Otukpo/Ohimini.

Quarta República (1999–presente)

4ª Legislatura (1999–2003)

7ª Legislatura (2011–2015)

8ª Legislatura (2015–2019)

9ª Legislatura (2019–2023) 

Benue (estado)
Benue